Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1990 (The 1990 Men’s Hockey World Cup; Кубок мира по хоккею на траве среди мужчин 1990) — 7-й чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин. Проводился с 12 по 23 февраля 1990 на стадионе «Gaddafi Stadium» в городе Лахор, Пакистан.

Чемпионом стала сборная Нидерландов (во второй раз в своей истории), победившая в финале сборную Пакистана со счётом 3:1. Бронзовым призёром стала сборная Австралии, победившая в матче за 3-е место сборную ФРГ со счётом 2:1 в овертайме.

Результаты игр

Групповой этап

Группа A 
 
 Проходят в полуфиналы

Группа B 
 
 Проходят в полуфиналы

Плей-офф

Итоговая таблица

Награды

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею на траве среди женщин 1990

Примечания

Ссылки 
Страница чемпионата на официальном сайте Международной федерации хоккея на траве
Статья о чемпионате на официальном сайте сборной Индии
Страница о чемпионате на сайте the-sports.org

1990 (мужчины)
Чемпионат мира по хоккею на траве среди мужчин 1990
1990 год в Пакистане